Ширятино — название нескольких населённых пунктов:
 Ширятино — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Ширятино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.